Баг може бити:

 Баг (информатика), англицизам који се користи у информатици, у дословном преводу значи „буба“
 Баг (Бужим), насељено мјесто у општини Бужим, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Баг (Мађарска), место у Мађарској.
 Торба